LWK steht für:
 Laufwasserkraftwerk
 Lumbalwirbelkörper oder Lendenwirbelkörper, s. Wirbelsäule#Wirbelkörper und Wirbelkanal
 den IATA-Code des Tingwall Airportin Schottland 
 Landwirtschaftskammer

LWk steht für:
 Blendenleitwert, Lichtwert

Abkürzung